In 1928/29 werd het tiende Württemberg-Badens  voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond. 

Germania Brötzingen werd kampioen van Württemberg en Karlsruher FV van Baden. Beide clubs plaatsten zich voor de Zuid-Duitse eindronde waar ze respectievelijk zesde en vijfde werden. De nummers twee en drie van elke reeks plaatsten zich ook voor de eindronde met de niet-kampioenen. Stuttgarter Kickers behaalde hier de beste plaats en werd vierde.

Bezirksliga

Württemberg

Baden

Kreisliga Württemberg
Uit de Kreisliga Württemberg is enkel bekend gebleven dat 1. FC 1896 Pforzheim promotie kon afdwingen.

Kreisliga Baden

Mittelbaden
Uit de Kreisliga Mittelbaden is enkel kampioen Frankonia Karlsruhe bekend.

Oberbaden

Südbaden

 Play-off groepswinst

 Play-off degradatie

Schwarzwald-Bodensee

Promotie-eindronde

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

1928
Duits competitievoetbal 1928/29